Neuburg ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Neuburg (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Neuburg am Inn, Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
 Neuburg am Rhein, Gemeinde im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Neuburg an der Bega, Gemeinde im Kreis Timiș, Rumänien
 Neuburg an der Donau, Große Kreisstadt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Neuburg an der Kammel, Markt im Landkreis Günzburg, Bayern
 Neuburg Peak, Berg im westantarktischen Queen Elizabeth Land

Ortsteile:
 Neuburg (Detern), Ortsteil von Detern, Landkreis Leer, Niedersachsen
 Neuburg (Freiburg im Breisgau), Stadtteil von Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Neuburg (Haldenwang), Ortsteil von Haldenwang (Allgäu), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Neuburg (Gemeinde Koblach), Ortsteil von Koblach, Vorarlberg
 Neuburg (Lauterach), Ortsteil von Lauterach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Neuburg (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil von Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Neuburg (Markt Rettenbach), Ortsteil von Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Neuburg (Niedertaufkirchen), Ortsteil von Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Neuburg (Siggelkow), Ortsteil von Siggelkow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Neuburg (Wiggensbach), Ortsteil von Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Neuburg (Winterthur), Quartier und Aussenwacht von Winterthur

Exonyme und historische Territorien:
 Abtei Neuburg, Heidelberg
 Grafschaft Neuburg, Grafschaft am Inn
 Herzogtum Pfalz-Neuburg, Herzogtum
 Komitat Nógrád, Komitat in Ungarn
 Novéant-sur-Moselle, Gemeinde in Frankreich
 Nowohradkiwka, Ort im Rajon Owidiopol, Ukraine
 Newburgh (City, New York), Stadt im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten

Bauwerke:
 Neuburg (Battenberg), ehemaliges Jagdschloss in Battenberg (Eder)
 Haus Neuburg (Wuppertal), Haus in Wuppertal
 Burg Neuburg
 Kloster Neuburg
 Schloss Neuburg

Neuburg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Neuburg (1904–1983), tschechisch-schweizerischer Typograf
 Hermann Neuburg (1910–1979), deutscher NS-Funktionär

 Nikolaus III. von Salm-Neuburg (1503–1550), österreichischer Diplomat, Geheimer Rat, Oberkämmerer, Feldhauptmann und Statthalter in Ungarn
 Sarah von Neuburg (* 1982), deutsche Hörfunkmoderatorin
 Siegfried Neuburg (1928–2003), österreichischer Maler
 Victor Benjamin Neuburg (1883–1940), britischer Schriftsteller
 Volkard von Neuburg († 1251), Bischof von Chur
 Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1578–1653), Pfalzgraf von Pfalz-Neuburg, Herzog von Jülich und Berg

Siehe auch:

 Neubourg
 Neubürg, Berg der Fränkischen Alb
 Neue Burg (Begriffsklärung)
 Neuenburg
 Neuenbürg (Begriffsklärung)
 Newburg
 Nyborg (Begriffsklärung)
 Thumb von Neuburg, deutsches Adelsgeschlecht